Evropsko prvenstvo v košarki 2015 (uradno EuroBasket 2015) je bilo 39. evropsko prvenstvo v košarki. To je bilo prvo tovrstno prvenstvo, ki je bilo prirejeno v več različnih državah hkrati, saj so se pri mednarodni košarkaški zvezi (FIBA) odločili, da bo držav gostiteljic več. Predtekmovanje so tako gostile Nemčija, Hrvaška in Latvija. Izločilne boje (osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale) pa Francija. Zmagovalec turnirja oziroma prvak je postala reprezentanca Španije, ki je osvojila svoj tretji naslov.

Gostitelji 

Države, ki bodo gostile predtekmovanje:
  Hrvaška - Zagreb
  Nemčija - Berlin
  Latvija - Riga
  Francija - Montpellier
Država, ki bo gostila izločilne boje:
  Francija - Lille

Predtekmovanje

Skupina A 
Tekoče stanje glej v

Skupina B 
Tekoče stanje glej v

Skupina C 
Tekoče stanje glej v

Skupina D 
Tekoče stanje glej v

Zunanje povezave

 

2015
2015 v športu